Marek Ostrowski (journalist) (*1944), een Poolse journalist
 Marek Ostrowski (bioloog) (1947-2019), een Poolse bioloog en fotograaf
 Marek Ostrowski (voetballer) (1959-2017), een Poolse voetballer